Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 30 и 31 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 30 марта в 12:08 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:01, а финал — 31 марта в 19:51.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Поединок за место в финале 
Проводился между поделившими восьмое место в полуфинале Джейсоном Данфордом и Райаном Пайни в 21:08 по местному времени.

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

100 м, баттерфляй, мужчины